Název Dolánky má více sídel:
 Dolánky nad Ohří, obec v okrese Litoměřice
 Dolánky (Dřevěnice), část obce Dřevěnice v okrese Jičín
 Dolánky (Zlončice), část obce Zlončice v okrese Mělník
 Dolánky (Bítouchov), část obce Bítouchov v okrese Mladá Boleslav
 Dolánky (Cetenov), část obce Cetenov v okrese Liberec
 Dolánky (Podbořany), část obce Podbořany v okrese Louny
 Dolánky (Březno), část obce Březno v okrese Mladá Boleslav
 Dolánky (Ohníč), část obce Ohníč v okrese Teplice
 Dolánky u Turnova, část města Turnov v okrese Semily
 Dolánky (Žlutice), zaniklá osada Verušic, části města Žlutice v okrese Karlovy Vary
 Dolánky (Doubravčice), zaniklá vesnice, nyní katastr obce Doubravčice v okrese Kolín

Externí odkazy